Глухо́вка — село в Уссурийском городском округе Приморского края. Основано в 1885 г. Входит в Раковскую территорию.

Памятник погибшим односельчанам изготовлен скульптором А.В. Морозовым.

География 
Село Глуховка расположено к востоку от Уссурийска.

Село Глуховка стоит на берегу малой реки Глуховка (правый приток Комаровки).

Дорога к селу Глуховка является продолжением ул. Чичерина (центр Уссурийска) и ул. Раковская («железнодорожная слободка»). Расстояние от Глуховки до железнодорожной слободки около 10 км.

Дорога от Уссурийска к Глуховке идёт по транспортной развязке через построенную в 2012 году «новую» автотрассу «Уссури».

На северо-восток от села Глуховка дорога идёт к селу Раковка.

На юг от Глуховки дорога идёт к селу Заречное.

Население

Инфраструктура 
 Сельскохозяйственные предприятия Уссурийского городского округа.
 В окрестностях села находится дачные участки уссурийцев.

Примечания, ссылки 

Населённые пункты Уссурийского городского округа